Polly hilft der Großmutter steht für:

 Polly hilft der Großmutter (Buch), schwedisches Buch (Originaltitel: Kajsa Kavat) von Astrid Lindgren
 Polly hilft der Großmutter (Film), schwedischer Film (Originaltitel: Kajsa Kavat) nach dem gleichnamigen Buch von Astrid Lindgren